Weller Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Weller Township (Illinois)
 Weller Township (Ohio)